Ostrów-Kolonia peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Ostrów-Kolonia, un village du powiat de Chełm
 Ostrów-Kolonia, un village du powiat de Kraśnik